Métro Paris 04